

Persone
 Aaron Yoo (1979) – attore statunitense di origini cinesi
 Esther Yoo (1994) – violinista statunitense di origine coreana
 Gong Yoo, pseudonimo di Gong Ji-chul (1979) – attore sudcoreano
 Yoo Ah-in, pseudonimo di Uhm Hong-sik (1986) – attore sudcoreano
 Yoo Hi-hyung o Yu Hui-hyeong (1949) – ex cestista sudcoreano
 Yoo In-young, pseudonimo di Yoo Hyo-min (1984) – attrice e modella sudcoreana
 Yoo Ji-tae (1976) – attore e regista sudcoreano
 Yoo Joo-eun (1995-2022) – attrice sudcoreana
 Yoo Sang-chul (1971-2021) – allenatore di calcio e calciatore sudcoreano
 Yoo Yeon-seong (1986) – giocatore di badminton sudcoreano
 Yoo Yong-sung (1974) – giocatore di badminton sudcoreano
 Yoo Young-Joo o Yu Yeong-ju (1971) – ex cestista sudcoreana

Altro
 YOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oshawa (Canada)